Село:
 Мартинівка — Полтавська область, Полтавський район, Кобеляцька міська громада (до 2020 — Кобеляцький район)
Селище:
 Мартинівка — Полтавська область, Полтавський район, Мартинівська сільська громада (до 2020 — Карлівський район)